Jezioro Świętajno (Schwentainer See) ist der Name folgender Seen in der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen:

 Jezioro Świętajno (Olecko) im Powiat Olecki
 Jezioro Świętajno (Szczytno) im Powiat Szczycieński